Бен-Батиах ():

 Бен-Батиах — еврейский атлет, живший в эпоху таннаев, и славившийся кулаками величиной с голову.
 Бен-Батиах — в Мишне один из предводителей зелотов, тождественен с Абба Саккара.